Le tournoi de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie Grand Prix, se dispute du 17 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Françoise Dürr.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bournemouth
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Bournemouth